Blackburn Village ist der Name folgender Orte:

 Blackburn Village (Maryland), im Montgomery County
 Blackburn Village (Massachusetts), im Worcester County